Мыт — село Верхнеландеховского района Ивановской области. Второй по величине населённый пункт района (после Верхнего Ландеха).

Расположено на юго-востоке области, на реке Лух, в 14 км от райцентра Верхний Ландех. Регулярные автобусные рейсы из Иваново.

История 
Дорога, проходящая через село, в XIII—XIV вв. была важным торговым путём в Нижний Новгород из Москвы, Ярославля, Костромы, Шуи. Этот путь миновал переправу через реку Лух. За проезд и провоз товара через реку взималась пошлина, т. н. мыт, отсюда и пошло название села.

В XIV веке Мыт был в составе Стародубского княжества. До XVIII века Мыт — центр стана.

В 1618 царь Михаил Федорович награждает селом князя Д. М. Пожарского за отражение польско-литовского похода на Москву.

В конце XVIII века в Мыту строятся первые каменные здания: Казанская церковь (1795), здание волостного правления. В 1801 была построена Вознесенская церковь в Затаеховской слободе, а через 13 лет по заказу князя Ф. Н. Голицына отстраивают храм Всех Святых. В 1817 возводится церковь Св. Николая Чудотворца.

В 1819 в Мыте открыта церковно-приходская школа, одна из первых в уезде. В 1875 основано двухклассное образцовое училище с 5-летним сроком обучения.

В XIX — первой четверти XX века село являлось центром Мытской волости Гороховецкого уезда Владимирской губернии. В 1859 году в селе Мыт числилось 169 дворов, в расположенной южнее Затаеховской слободе — 94 двора и 424 жит., в 1905 году в Мыту было 165 дворов, в Затаеховской слободе — 89 дворов и 485 жит.

Население

Достопримечательности 
Мытский краеведческий музей, созданный краеведом-исследователем, учителем Н. М. Романовым, в 1956 году. База отдыха «Динамо», дом культуры, больница.

Примечания

Ссылки 
 Сайт о селе
 Тарасов Н. А. Центр стана//Тарасов Н. А. Путь домой: Очерки по истории и культуре Верхнеландеховского района Ивановской области. Рассказы. — Иваново: ЛИСТОС, 2011.
 

Населённые пункты Верхнеландеховского района